Reinhard Eberl (ur. 16 września 1981) – austriacki skoczek narciarski.

W styczniu 1997 zadebiutował w Alpen Cupie, zajmując 26. miejsce w Breitenwang. Dwa lata później zadebiutował w zawodach Pucharu Kontynentalnego, zajmując 16. lokatę w Bad Goisern. 3 styczniu 2000 po raz pierwszy i zarazem jedyny wystąpił w konkursie głównym Pucharu Świata, zajmując 30. miejsce w zawodach w Innsbrucku. W międzynarodowych zawodach po raz ostatni startował w marcu 2001, zajmując 13. i 15. pozycję w konkursach Pucharu Kontynentalnego w Harrachovie.

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Turniej Czterech Skoczni

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Austriaccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1981